Список ультра-піків Західної Азії — це список всіх 88-м «ультра-піків» Західної Азії з відносною висотою () 1500 м і більше. Список, додатково включає два піки Олімбос на острові Кіпр, який відноситься до ультра-піків Європи та Святої Катерини на півострові Синай, який відноситься до ультра-піків Африки. До списку не ввійшли 10-ть «ультра-піків» Кавказу, які перераховані у списку Європи, хоча вони географічно більше пов'язані з горами Західної Азії.

Мапа Західної Азії

Туреччина

Ліван і Антиліван

Аравійське нагір'я

Гори Хаджар

Аденська затока

Іран (Загрос) та Перська затока

Іран (Ельбурс)

Східний Іран

Кіпр та Синай

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 List — Turkey. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 03-11-2017
 List — Arabia. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 03-11-2017
 List — Iran. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 03-11-2017
 Map — Turkey & Iran.  Peaklist.org 
 Map — Arabia.  Peaklist.org 

 
Західна Азія
Ультра-піки
Ультра-піки
Ультра-піки